Biobío – rzeka w Chile
 Biobío – region Chile
 Biobío – prowincja Chile